Rezultati Odprtega prvenstva Avstralije 1971 v tenisu za ženske posamično.

Postavljene igralke 
Seznam postavljenih igralk. Margaret Court je postala prvakinja, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadle.
  Margaret Court (prvakinja)
  Evonne Goolagong (finale)
 - 
  Gail Chanfreau (prvi krog)
  Patti Hogan (drugi krog)
  Kerry Harris (prvi krog)
  Winnie Shaw (polfinale)
  Helen Gourlay (četrtfinale)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

1. del

2. del

Viri 
 

Ženske posamično
1971